Justified (álbum) — do cantor americano Justin Timberlake
 Justified/Stripped Tour — turnê de Timberlake e Christina Aguilera
 Justified and Lovin' It Live — turnê solo de Timberlake
Justified (telessérie) — criada por Graham Yost e estrelada por Timothy Olyphant

Desambiguações de música